Der Mann mit der Maske ist der Titel zweier Filme:

 Der Mann mit der Maske (1964), DDR-Film, Regie: Percy Dreger
 Der Mann mit der Maske (1994), deutscher Film, Regie: Peter Schulze-Rohr